Life (englisch für „Leben“) steht für:

 Life Radio, österreichischer Radiosender
 Life Racing, italienischer Formel-1-Rennstall
 Life (Lied), Song von Haddaway (1993)
 Life (Schiff), Schiff der spanischen Organisation Proem Aid
 Honda Life, Automodell
 Life (Band), schwedische Rockband (um 1970)
 Life (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Life – Menschen, Momente, Geschichten, deutsche Fernsehsendung
 Life (Magazin), US-amerikanisches Magazin
 Life (Manga), japanische Manga-Serie
 Das Wunder Leben, original Life, britische Naturdokumentarfilmreihe
 Lebenslänglich (Film), original Life, US-amerikanischer Film von Ted Demme (1999)
 Life (2015), US-amerikanische Filmbiografie von Anton Corbijn
 Life (2017), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Daniél Espinosa
 Life.ru, eine russische Internetzeitung
 Conways Spiel des Lebens, original Life oder Game of Life, ein Zellulärer Automat

LiFe steht für:
 Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator, LiFePO4, Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkumulators

LIFE steht für:
 LIFE (EU), L’Instrument Financier pour l’Environnement, EU-Umwelt-Förderprojekte

Siehe auch:
 Live (Begriffsklärung)

Abkürzung